Вишнёвый омут:
 «Вишнёвый омут» — роман М. Н. Алексеева. 
 «Вишнёвый омут» — фильм по роману

См. также 
 Хлеб — имя существительное